Die All England 1923 fanden vom 6. bis zum 11. März 1923 in London statt. Es war die 20. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum neunten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herreneinzel und Damendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1923
1923
Sportveranstaltung in der City of Westminster